Kronorden kan syfta på:

 Kronorden (Belgien) – en orden instiftad 1897 av Leopold II av Belgien för tjänstemän i Kongostaten
 Indiska kronorden
 Kronorden (Iran)
 Kronorden (Nederländerna) –  en husorden i holländska kungliga Huset Nassau-Oranien
 Kronorden (Monaco) – en order instiftad 1960 av furst Rainier III av Monaco
 Rumänska kronorden – en orden instiftad 1881 av kung Carol I av Rumänien
 Kung Zvonimirs kronorden – en kroatisk orden instiftad av Ante Pavelić 1941
 Ekkronans orden – en orden instiftad 1841 av storhertig Vilhelm II. i Luxemburg
 Dyrbara Kronans orden – en japansk orden instiftad 1888
 Jugoslaviska kronorden
 Thailändska kronorden – en thailändsk orden

Tyskland och Österrike
 Württembergska kronorden – en tidigare riddarorden i Württemberg
 Kronorden (Preussen) –  en tidigare preussisk kunglig orden
 Järnkroneorden (Österrike) – en tidigare riddarorder

Italien
 Järnkroneorden (Italien) – en tidigare riddarorder
 Italienska kronorden –  en italiensk orden